Никола́й Ива́нович Черка́сов:
 Черкасов, Николай Иванович (1919—2013) — советский и российский художник (био).
 Черкасов, Николай Иванович (1923—1944) — Герой Советского Союза.